Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2000 war die 14. Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand nach 1991 zum zweiten Mal in Bangalore in Indien statt.

Weltmeister wurde der Engländer Luke Fisher durch einen 11:5-Sieg im Finale gegen den Schotten Steven Bennie.

Modus 
In der Vorrunde wurden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Quellen 

2000
Snookerveranstaltung 2000
Billardturnier in Bengaluru